Secuieni se poate referi la:
 Moldova
 Secuieni, Bacău
 Secuieni, Neamț
 Transilvania
 Secuieni, Harghita (Újszékely)

Vezi și 
 Săcuieni (dezambiguizare)
 Săcueni (dezambiguizare)

Toponime românești